Georgiana (Alabama), plaats in de Verenigde Staten
Georgiana (geslacht), geslacht van boktorren